Wenzelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Wenzelbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Mainsondheim, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wenzelbach (Ruwer), rechter Zufluss der Ruwer im Stadtteil Ruwer, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wenzenbach